Kaesbach ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Gillessen-Kaesbach (* 1953), deutsche Humangenetikerin
 Martina Kaesbach (* 1964), deutsche Sozialpädagogin und Politikerin (FDP)
 Rudolf Kaesbach (1873–1955), deutscher Bildhauer
 Walter Kaesbach (1879–1961), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Kasbach
 Käsbach